Romania
 Obor – quartiere del Settore 2 di Bucarest
 Obor – mercato di Bucarest
 Obor – stazione della metropolitana di Bucarest
 Bucarest Gara Obor – stazione ferroviaria di Bucarest